Château de Castillon peut faire référence à :
 Château de Castillon, à Arengosse
 Château de Castillon à Castillon, Calvados.

Homonymie de châteaux